Ву́лиця Федько́вича — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Федьковича — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Сторожинець.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Федьковича — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Федьковича — вулиця у селі Верхній Яловець].

Вулиці, названі на честь людей